Littmann, Littman, Litman, Litmans, Letman (< Liptman < Lipman (Lippmann), Libman, Liepmann, itp. < Liebmann)
 David Littmann (1906-1981) – amerykański lekarz kardiolog
 Enno Littmann (1875-1958) – niemiecki orientalista
 Ismar Littmann (1878-1934) – niemiecki prawnik
 Max Littmann  (1862-1931) – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Litmanowicz (Lipmanowicz), Lipmanowski